La Coupe d'Allemagne de football 2004-2005 (ou DFB-Pokal) est la  de cette épreuve. Elle a commencé en  et s'est terminée en . La finale a eu lieu le 28 mai 2005 à l'Olympiastadion de Berlin, comme tous les ans depuis 1985 et a vu la victoire du Bayern Munich 2-1 contre le FC Schalke 04. Ce fut la  Coupe d'Allemagne remportée par le Bayern Munich qui réalisa cette année-là le doublé Coupe-Championnat.

Trente-deuxièmes de finale 

* Lors de l'enquête sur le scandale des paris dans le football allemand en 2005, il a été prouvé que ce match était truqué. Cependant, il était trop tard pour rejouer le match. Le Hambourg SV a donc reçu une compensation financière.

** Le VfL Wolfsbourg avait gagné 3-0, mais un de leurs joueurs, Marian Hristov, a joué alors qu'il était suspendu pour ce match. Une victoire 2-0 a donc été attribuée au FC Cologne II.

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

Bayern Munich()

Note : C'était la première fois que le champion et le vice-champion de la saison de Bundesliga en cours se rencontraient lors d'une finale de coupe dans la même année. La place en Coupe de l'UEFA a donc été attribuée au Bayer Leverkusen,  du championnat en 2005.

Bibliographie

Liens externes 

 Statistiques de la Coupe d'Allemagne 2004-05 sur Fussballdaten
 Statistiques de la Coupe d'Allemagne 2004-05 sur Kicker

 

2004-2005
Allemagne
Football en Allemagne en 2004
Football en Allemagne en 2005